Александр Николаевич Зеленский:
 Зеленский, Александр Николаевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Зеленский, Александр Николаевич (1882—1942) — советский художник-плакатист, один из основоположников советского рекламного плаката.